Алфаданга:

 Алфаданга — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Алфаданга — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Фаридпур.